Benjamin Henry Latrobe
Alice LaTrobe Bateman

Localidades

Latrobe (Pensilvânia)

Desambiguação